Burton Albion FC is een Engelse voetbalclub uit Burton upon Trent, Staffordshire.

De club werd opgericht in 1950 en na enkele seizoenen in de Birmingham & District League sloot de club zich aan bij de Southern League in 1958. Door de geografische ligging in de Midlands heeft de club ook in de Northern Premier League gespeeld. Na in die competitie de titel gewonnen te hebben in 2002, promoveerde de club naar de Football Conference.

De bijnaam van de club is The Brewers, omdat er in Burton een grote brouwerij staat. Het eerste terrein van de club was de Lloyds Foundry ground, maar door de vele toeschouwers verhuisde de club naar Eton Park in 1958 en speelde daar tot 2005. Vele wedstrijden van de reserves van Derby County werden ook in het Eton Park gespeeld. In 2005 opende het Pirelli Stadium tegenover Eton Park dat afgebroken werd. Het stadion telde eerst 6.000 plaatsen, maar de capaciteit werd verhoogd naar 6.500. De eerste wedstrijd was een vriendschappelijke wedstrijd tegen Chester City. Op 8 januari 2006 speelde de club met 0-0 gelijk tegen mastodont Manchester United, de terugwedstrijd in Old Trafford werd dan wel met 5-0 verloren, 11.000 fans van de Brewers reisden naar Manchester voor de wedstrijd. In 2009 promoveerde de club voor het eerst naar de Football League.

Burton Albion is de vijfde club uit Burton, de vier oudere zijn allemaal verdwenen (waarvan er drie, Burton United, Burton Wanderers en Swifts, in de Second Division speelden). De voornaamste sport in het verleden in de regio was rugby, waardoor voetbalteams het financieel moeilijk hadden.

In het seizoen 2014/15 eindigde Burton Albion als eerste in de League Two, waardoor de club rechtstreeks promoveerde naar de League One, net als achtervolgers Shrewsbury Town en Bury.

In het seizoen 2015/16 eindigde Burton Albion als tweede in de League One, achter Wigan Athletic, waardoor de club rechtstreeks promoveerde naar het Championship. Zo had de stad meer dan 100 jaar na Burton United opnieuw een vertegenwoordiger in de tweede klasse.

In het seizoen 2017/2018 eindigde Burton Albion als 23e in het Championship en degradeerde.

Bekende voetballers en trainers 
 Lee Camp was gehuurd in 2003
 Jimmy Floyd Hasselbaink was van november 2014 tot december 2015 manager van deze club
 Aurélien Joachim stond van augustus 2015 tot januari 2016 onder contract bij deze club

Competitiegeschiedenis

Externe links 
 Officiële website
 Burton Albion Mad
 BrewersNET

Engelse voetbalclub
Sport in West Midlands (regio)
Staffordshire